

Ключева — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Ключева — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Ключева — селище, Нижньосергинський район, Свердловська область
 Ключева — село, Олов'яннинський район, Забайкальський край
 Ключева — присілок, Тяжинський округ, Кемеровська область
 Ключева — присілок, Увинський район, Удмуртія